Забор под напряжением состоит из металлической проволоки под напряжением от 2 до 10 кВ, но при касании напряжение падает до безопасного значения (около 100В), и потому не смертельно (сила тока ограничена).

Забор под напряжением был впервые описан в 1889 году Марком Твеном. Первым применил этот забор в 1936 году новозеландец Уильям Белл Галлахер.

Фермеры обычно используют такой забор для удержания крупного рогатого скота, чтобы они не выходили за пределы определённого участка. Зачастую вместе с забором также используют колючую проволоку, чтобы животное не смогло перепрыгнуть забор.

Материал 
Сначала для забора использовали колючую металлическую проволоку, потом её заменили на нейлоновую нить с нержавеющей сталью.

Поведение скота 
Скот после нескольких ударов током понимает, что ему нельзя выходить за пределы участка. После этого фермеры часто отключают ток. Больше всего времени на понимание приходится лошадям.

Заборы для удержания людей 
В 1905 году во время русско-японской войны в Порт-Артуре русская армия импровизировала электрические заграждения. В 1915 году, во время Первой мировой войны, немецкая армия установила "Проволоку смерти" - электрифицированные заграждения вдоль границы между Бельгией и Нидерландами для предотвращения несанкционированного перемещения людей через границу. Заграждения протяженностью 300 километров состояли из нескольких нитей медной проволоки, обнесенных колючей проволокой и находившихся под напряжением в несколько тысяч вольт. По оценкам, из-за этих заграждений погибло около 3 000 человек, а также был уничтожен домашний скот.

И в наше время заборы под напряжением используются в тюрьмах.

Применение в фильмах 
В фильме «Парк Юрского Периода» заборы под напряжением использовались для удержания динозавров в вольерах. Во время отключения системы безопасности заборы были обесточены, вследствие чего Тираннозавр вырвался из вольера и напал на главных героев фильма.

См. также 

 Электрическая изгородь
 Загон
 Электронный ошейник

Примечания 

Животноводство
Сельское хозяйство
Электричество
Ограждения